Draslo může být:
 uhličitan draselný – draselná sůl kyseliny uhličité (K2CO3), lidstvem vyráběná od středověku

s přívlastkem
 draslo kalcifikované – vypálené surové draslo (vysoký obsah uhličitanu draselného)
 draslo surové – vysušený filtrovaný výluh z dřevěného popela s obsahem uhličitanu draselného
 draslo žíravé – hydroxid draselný (KOH)

jako přívlastek
 draslová žluť – barvivo, zažloutle červená žluť vyráběná v 19. století v jáchymovské Továrně na uranové barvy

podobná slova
 drasloš – chlorid draselný (KCl)